Het chemisch element kalium (K), met een atoommassa van 39,0983(1) u, bezit 2 stabiele isotopen: 39K en 41K, waarvan de eerste het meest abundant is (ongeveer 93%). De overige 22 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een minuut).

De kortstlevende isotoop van kalium is 33K, met een halfwaardetijd van minder dan 25 nanoseconden. De langstlevende is 40K, met een halfwaardetijd van 1,25 miljard jaar. Van deze isotoop komen op Aarde sporen voor.

Kalium-40 
De stabiele isotoop argon-40 wordt gevormd uit de radio-isotoop kalium-40 door elektronenvangst en β+-verval. Dit radioactief verval wordt - aangezien kalium in talloze mineralen voorkomt - in de geochronologie en archeologie aangewend als dateringsmethode voor gesteenten en sedimenten tot enkele miljoenen jaren ver. De methode staat bekend als de kalium-argondatering.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element